Эберхард II:

 Эберхард II (граф Вюртембергский)
 Эберхард II (герцог Вюртембергский)
 Эберхард II (епископ Констанца)